Die I liga (Schach) 1994 war die 23. Austragung der I liga und die 50. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde der Titelverteidiger ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski durch die bessere Zweitwertung gegenüber dem punktgleichen Zweiten BBTS Włókniarz Bielsko-Biała. Aus der II liga waren im Vorjahr KS Śląsk Świętochłowice, LKS ZPD Jasień und MOK Chrobry Głogów aufgestiegen. Als einziger Aufsteiger erreichte Świętochłowice den Klassenerhalt, während Jasień und Głogów zusammen mit BKS Chemik Bydgoszcz abstiegen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1994.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die drei Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die drei Erstplatzierten der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 22. September bis 2. Oktober in Lubniewice gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1994